Цикл сонячних затемнень Сарос 123, повторюється кожні 18 років й 11 діб та містить 72 затемнення.

Сонячні затемнення

Джерела 
 Опис серії сонячних затемнень сарос 123 на сайті НАСА

Сарос